Световна лига по волейбол 2010 e турнир по волейбол за мъже. Той се провежда от 4 юни до 25 юли 2010 и в него участват 16 национални отбори.

 Регламент
Мач спечелен с 3 – 0 или 3 – 1: 3 точки за победителя, 0 за победения
Мач спечелен с 3 – 2: 2 точки за победителя, 1 за победения
В случай на равенство, отборите бивал класирани съгласно следните критерии:
брой на спечелените мачове, коефициент (на точките), коефициент (на геймовете)

Отбори 
Участват следните национални отбори:

Международен кръг 
 Отборът домакин, победителите от всекяка група и най-добрият класирал се втори от групи A, C и D отиват на финал. Ако отборът домакин се е класирал първи в групата си, вторият от същата група отива на финал.
 В лигата се използва италианската точкова система. За победа с 3:0 или 3:1 се дават 3 точки, за победа с 3:2 – 2 точки, за поражение с 2:3 – 1 точка и за поражение с 1:3 или 0:3 – 0 точки.

Група A 

|}

Етап 1 

|}

Етап 2 

|}

Етап 3 

|}

Етап 4 

|}

Етап 5 

|}

Етап 6 

|}

Група B 

|}

Етап 1 

|}

Етап 2 

|}

Етап 3 

|}

Етап 4 

|}

Етап 5 

|}

Етап 6 

|}

Група C 

|}

Етап 1 

|}

Етап 2 

|}

Етап 3 

|}

Етап 4 

|}

Етап 5 

|}

Етап 6 

|}

Група D 

|}

Етап 1 

|}

Етап 2 

|}

Етап 3 

|}

Етап 4 

|}

Етап 5 

|}

Етап 6 

|}

Финален кръг 
 Всички мачове се играят в Кордоба, Аржентина.

Група E 

|}

|}

Група F 

|}

|}

Полуфинали и финали

Полуфинали 

|}

Зто място 

|}

Финал 

|}

Крайно класиране 

Бруно, Сидао, Висото, Жиба, Мундрило, Тео, Тиаго, Жао Пауло, Родригао, Маурисио, Лукаш, Марлон, Данте, Марио Треньор-Бернандиньо

Награди 
 Най-полезен играч (MVP):  Мурило Ендреш
 Най-резултатен играч:  Максим Михайлов
 Най-добър нападател:  Максим Михайлов
 Най-добър на блокада:  Димитри Мусерскик
 Най-добър на сервис:  Жоандри Леал
 Най-добър разпределител:  Сергей Гранкин
 Най-добър на поста либеро:  Марио Педрейра

Външни препратки 
 Официален уеб сайт на Световната лига по Волейбол 2010
 Любителска страница на Световна лига по Волейбол 2010

Световна лига по волейбол
Волейбол в Аржентина